John Davis (producent), američki producent (Predator)
 John Davis (istraživač), engleski istraživač
 John King Davis, australijski istraživač